PGW, PgW oder pgw steht für:

 Politik/Gesellschaft/Wirtschaft, ein Unterrichtsfach aus dem Bereich Gemeinschaftskunde in Hamburg
 Pflege- und Gesundheitswissenschaftler
 Pfadfindergemeinschaft Weltenbummler, ein Pfadfinderverband für Erwachsene
 PNG World file, Datei mit Informationen zur Georeferenzierung eines Portable-Network-Graphics-Bildes
 PGW, Painted Grey Ware, „graue bemalte Keramik“, archäologischer Begriff für einen bestimmten Keramiktyp aus der Eisenzeit

PGW